Le Fenerbahce Beringen est un club de futsal belge basé à Beringen et évoluant en  division belge.

Histoire 

Fondé en 1994, le club porte le nom de la prestigieuse formation turque du Fenerbahçe SK.

Palmarès

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Beringen
Club sportif dans la province de Limbourg (Belgique)
Sport à Beringen